Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hendrik Dreekmann che ha battuto in finale Orlin Stanojčev 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Hendrik Dreekmann (Campione)
 Jens Knippschild (primo turno)
 Michael Kohlmann (primo turno)
 Justin Gimelstob (semifinali)

 Laurence Tieleman (quarti di finale)
 Johan Van Herck (quarti di finale)
 Martin Sinner (primo turno)
 Bernd Karbacher (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1998